Vír může nést tyto významy:
 Vír – rotace tekutiny nebo plynu – (turbulence)
 Sekundární savý vír – nejnebezpečnější druh větru na zemi, druh tornáda
  lidové označení pro kruhovité uspořádání srsti nebo peří zvířat – rozeta (zoologie)

Místní názvy:
 Vír (okres Žďár nad Sázavou) – obec Vír
 Vodní nádrž Vír I
 Vodní nádrž Vír II
 Velký Vír – přístaviště na Orlíku u obce Kožlí (okres Písek)
 Točitý Vír – lokalita obce Dolní Sokolovec v okrese Havlíčkův brod
 Černý vír – les u obce Jestřebí (okres Náchod), součást přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují

Související články 
 Výr

Externí odkazy